

Localidades

Tower City (Dacota do Norte)
Tower City (Pensilvânia)

Veja também
City Tower

Desambiguações de topônimos